Ел Гатун има више значења:

 Ел Гатун, Санта Марта (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гатун (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гатун (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику